Equator může být:

 Equator (album, Randy Stonehill) – album hudebníka Randyho Stonehilla (1983)
 Equator (album, Uriah Heep) – album skupiny Uriah Heep (1985)
 Equator IRC – výzkumný projekt